Василий Сергеевич Смирнов (, Петроград — 5 марта 1973, Ленинград) — советский учёный-, член-корреспондент Академии наук СССР.

Биография 
Родился в Петрограде. Был третьим ребёнком в семье. С 15 лет работал на Саратовском лесозаводе. Окончил рабочий факультет, затем металлургический факультет Уральского индустриального института. После окончания ВУЗа учился в аспирантуре.

В 1941 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1942 по 1948 годы работал на кафедре «Обработка металлов давлением» УПИ. В 1948 году Смирнов защитил докторскую диссертацию и был приглашён на работу в Ленинградский политехнический институт. В 1950 году Василию Сергеевичу было присвоено звание профессора.

С 1950 по 1953 годы заведовал кафедрой «Пластическая обработка металлов» и преподавал курс «Обработка металлов под давлением». В период с 1954 по 1956 годы занимал должность заместителя директора ЛПИ по научной работе. С 1956 по 1973 — ректор Ленинградского политехнического института. 10 июня 1960 года был избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности «металлургия и металловедение».

Умер 5 марта 1973 года после тяжёлой болезни.

Вклад в науку 
Научные труды посвящены процессам пластической деформации, в частности, прокатке, и другим.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1965);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Орден Ленина (1965);
 Орден Заслуг перед Отечеством;
 Орден «Кирилл и Мефодий»;
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Почетный член Академии наук Чехословакии (1965);

Память

Примечания

Литература 
 Советский энциклопедический словарь. — М., 1981.

Ссылки 
 В. П. Иванов Василий Сергеевич Смирнов (02.01.1915 — 05.03.1973), ректор Политехнического института (05.03.1956 — 05.03.1973)
 

Выпускники Уральского технического университета
Члены КПСС
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» (ГДР)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Ректоры Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Уральского технического университета
Иностранные члены Чехословацкой академии наук
Делегаты XXII съезда КПСС
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета